О’Коннелл (, ) — фамилия ирландского происхождения (буквально «(происходящий) от Конала»). Известные носители:

 О’Коннелл, Артур (1908—1981) — американский актёр.
 
 О’Коннелл, Джерри (род. 1974) — американский актёр.
 О’Коннелл, Джозеф (1940—2012) — канадский индолог и историк религии.
 О’Коннелл, Дэниэл (1775—1847) — ирландский политический деятель.
 О’Коннелл, Кевин (род. 1957) — американский звукорежиссёр кино.
 О'Коннелл, Кристофер (род. 1994) — австралийский профессиональный теннисист. 
 О’Коннелл, Лес (род. 1958) — новозеландский гребец.
 О’Коннелл, Патрик Джозеф (1887—1959) — ирландский футболист и футбольный тренер.
 О’Коннелл, Пол (род. 1979) — ирландский профессиональный регбист и тренер.
 О’Коннелл, Риса — американская кёрлингистка.
 О’Коннелл, Чарльз (род. 1975) — американский актёр, брат Джерри О’Коннелла.
 О’Коннелл, Финнеас (род. 1997) — американский певец, композитор, музыкант, продюсер и актёр. Брат певицы Билли Айлиш.

См. также 
 О’Коннелл-стрит